Australian Aviation () — печатное и онлайновое авиационное издание, которое с 2020 года принадлежит Momentum Media . Основанный в 1977 году, на протяжении почти 30 лет выпускался печатно.

История 
Журнал  основан  в 1977 году, получив название . Журнал выходил ежеквартально в 1979, а в 1990 стал ежемесячным, и до 2019 издавался регулярно. Джерард Фроули () сменил Джима Торна на посту главного редактора журнала в марте 2005 после того, как  приобрела . В 2018 издание было приобретено , и под редакционным руководством Стива Гиббонса (). Впоследствии  был куплен  в 2020. Нынешний редактор — Филип Таррант ().

Текущие публикации 
Журнал  доступен как в Интернете, так и в печатном виде. В 2020 распространение печатных материалов было сокращено с двух месяцев до четырёх раз в год и охватывает широкий спектр областей, связанных с авиацией, от гражданской авиации до обороны, безопасности, авиакомпаний, аэропортов, а также авиации общего назначения и авиационной проверки.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Страница  на 
 Страница на LinkedIn
 Страница  на Facebook

Авиационные журналы